Laguna (span./portug./ital. für „Lagune“) steht für:

 Laguna (Volk), Gruppe der Pueblo-Kultur in Nordamerika
 Renault Laguna, Automodell
 Laguna Seca Raceway, Rennstrecke in Kalifornien
 Laguna Coachworks, US-amerikanischer Automobilhersteller
 CF Laguna, mexikanischer Fußballclub
 Laguna, Freizeitbad, siehe Weil am Rhein #Bauwerke
 Laguna (Spiel), ein Gesellschaftsspiel

Laguna steht für folgende geographischen Objekte:
 Laguna Aramuaca, Maar in El Salvador
 Laguna de Araruama Lagune im Bundesstaat Rio de Janeiro, Brasilien
 Laguna Huacarpay, See in Peru
 Laguna La Picasa, Feuchtgebiet in Argentinien
 Laguna Merín, See zwischen Brasilien und Uruguay
 Laguna Nuevo Mundo, See in Bolivien
 Laguna Superior, Lagune in Mexiko
 Laguna Tatarenda, See in Bolivien
 Laguna Verde (Bolivien), See in Bolivien
 Laguna Verde (Jujuy), Lagune in Argentinien
 Laguna de Bay, See auf den Philippinen
 Laguna de Fuente de Piedra, See in Spanien
 Provinz Laguna, Provinz der Philippinen

Orte:
 Laguna Yema, Stadt in Argentinien
 Laguna (Potosí), Ortschaft im Departamento Potosí in Bolivien
 Laguna (Santa Catarina), Ort in Brasilien
 Comarca Lagunera (auch La Laguna), Ballungsraum in Mexiko
 Laguna de Castilla (kurz La Laguna), Ort in Kastilien-León, Spanien
 Laguna (Kalifornien), Ort in den Vereinigten Staaten
 Laguna (New Mexico), Ort in den Vereinigten Staaten
 Laguna Niguel, Ort in den Vereinigten Staaten
 Laguna Woods, Stadt im Orange County, Kalifornien
 Laguna Hills, Stadt im Orange County, Kalifornien
 Lagunas, Ort im Isthmus von Tehuantepec, Oaxaca, Mexiko

Laguna ist der Familienname folgender Personen:
 Andrés Laguna (1499–1559), spanischer Mediziner
 Baruch Lopes Leão de Laguna (1864–1943), niederländischer Maler
 Benjamín Máximo Laguna (1822–1902), spanischer Botaniker und Insektenkundler
 Cruz Laplana y Laguna (1875–1936), spanischer römisch-katholischer Geistlicher; Bischof von Cuenca
 Emilio Laguna Salcedo  (* 1930), spanischer Schauspieler
 Frederica de Laguna (1906–2004), US-amerikanische Ethnologin, Anthropologin, Archäologin und Schriftstellerin
 Ieva Lagūna (* 1990), lettisches Model
 Ismael Laguna (* 1943), panamaischer Boxer
 Johannes Aloysius Martyni-Laguna (1755–1824), deutscher Philosoph, Philologe und Bibliograf
 José Durand Laguna (1885–1959), argentinischer Fußballspieler und -trainer 
 Justo Oscar Laguna (1929–2011), argentinischer Geistlicher, Bischof von Morón
 Óscar Laguna (* 1978), spanischer Radrennfahrer
 Rafael Laguna de la Vera (* 1964), deutscher Unternehmer und Softwareentwickler

LAGUNA ist ein Akronym für:
 Large Apparatus for Grand Unification and Neutrino Astrophysics, Designstudie für einen Neutrinodetektor

Siehe auch:
 La Laguna
 Laguna Beach

LAGUNA